Neápolis es un nombre de distintas ciudades, de origen griego, que significa "ciudad nueva". Han existido varias Neápolis a lo largo de la Historia:
 Neápolis, antigua ciudad griega de la península de Palene.
 Neápolis, un suburbio y antiguo municipio del área urbana de Salónica.
 Neápolis, antigua ciudad griega frente a Tasos. Es la actual Cavalla o Kavala.
 Neápolis, ciudad fundada en el siglo I a. C., por Escíloro, príncipe escita del Quersoneso Taúrico (Crimea), vecino del Reino del Bósforo.
 Neápolis, en Chipre, actual Limassol.
 Neápolis, ciudad cretense.
 Neapolis, lugar designado por el censo en el condado de Lucas en el estado estadounidense de Ohio.
 Neápolis es también el nombre original, en griego antiguo, de la actual ciudad italiana de Nápoles.
 Neápolis, antigua ciudad romana y hoy yacimiento arqueológico cerca de Nabeul, en la costa noreste de Túnez.
Neapolis, un distrito de la antigua ciudad siciliana de Siracusa, hoy yacimiento del Parque Arqueológico de Neapolis.